Лос Оливарес има више значења:

 Лос Оливарес (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Оливарес (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику